Marcus Licinius Crassus was een populaire naam in de gens Licinia.

Dragers van deze Romeinse naam zijn:
Marcus Licinius Crassus Dives (115/114 v.Chr.–53 v.Chr.), rijkste Romein van zijn tijd, Romeins politicus en lid van het eerste triumviraat;
Marcus Licinius Crasus (quaestor in 54 v.Chr.) (? - 49 v.Chr.), zoon van Marcus Licinius Crassus Dives, Romeins politicus en veldheer, quaestor in Gallië;
Marcus Licinius Crassus (consul in 30 v.Chr.), zoon van de quaestor Marcus Licinius Crassus, Romeins politicus, consul in 30 v.Chr.